Georg Wittstein ist der Name folgender Personen:

* Georg Christoph Wittstein (Georg Christian Wittstein; 1810–1887), deutscher Chemiker, Botaniker, Lehrer und Übersetzer, Bruder von Theodor Wittstein
 Georg Ludwig Wittstein, im 19. Jahrhundert Stadtsyndikus und Bürgermeister von Hann. Münden